Heckenberg ist

ein Ortsname:
 Heckenberg (Wallenfels), Wüstung auf dem Gemeindegebiet der Stadt Wallenfels, Landkreis Kronach, Bayern

ein Personenname:

Siehe auch:
 Heckenberger